Spielbach bezeichnet mehrere geographische Objekte:

Fließgewässer:
 Spielbach (Grießner Bach), rechter Zufluss des Grießner Bachs (linker Oberlauf des Leoganger Ache) im Grießensee am Grießenpass, vor Grießen, Gemeinde Leogang, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Spielbach (Rhone), rechter Zufluss der dort Rotten genannten Rhone bei Grengiols, Bezirk Östlich-Raron, Kanton Wallis
 Spielbach, veralteter Name der Saalach, Zufluss der Salzach im Land Salzburg und in Bayern
 Spielbach (Warme Bode), Zufluss der Warmen Bode bei Elend, Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Ortschaften:
 Spielbach (Schrozberg), Ortsteil und Dorf der Stadt Schrozberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg